Рикарду Филипе да Силва Брага (; 3 сентября 1985, Гондомар, Португалия), более известный как Рикардинью () — португальский мини-футболист. Нападающий французского клуба «Аньер-Вильнёв» и сборной Португалии.

Биография 
Рикардинью начинал играть в футбол, впоследствии перешёл в мини-футбол. Поиграв за «Грамиденсе» и «Мирамар», в 2005 году он стал игроком лиссабонской «Бенфики». За пять лет игры в ней он стал трёхкратным чемпионом Португалии, двукратным обладателем национального кубка и суперкубка. В 2010 году португальская команда стала обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу, а Рикардиньо был важной её частью. В частности, на его счету два гола в полуфинале в ворота итальянского «Лупаренсе».

Ещё до выигрыша еврокубка появилась новость о переходе Рикардинью в японский клуб «Нагоя Оушенс» по окончании сезона. Осенью 2010 года португалец дебютировал в японской лиге, а по итогам сезона стал чемпионом Японии. Вскоре после этого он на правах аренды перешёл в российский ЦСКА. Однако за московский клуб он провёл всего 12 матчей (8 в чемпионате и 4 в кубке). В результате чего он высказал желание покинуть клуб и вернулся в «Бенфику».

Рикардинью является важной частью сборной Португалии по мини-футболу. Первым его крупным турниром в составе национальной команды стал домашний чемпионат Европы 2007 года. Португалия заняла на нём четвёртое место, а Рикардинью отметился четырьмя забитыми мячами и был признан лучшим игроком турнира. Следующее европейское первенство, на котором португальцы выиграли серебряные медали, он пропустил из-за травмы.

В 2013 году Рикардинью подписал контракт с испанским клубом «Интер Мовистар».

Достижения

Командные 
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2009/10, 2016/17, 2017/18
 Чемпион Португалии (5): 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2011/12
 Обладатель Кубка Португалии (4): 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2006, 2007, 2009
 Чемпион Японии (2): 2010/11, 2012/13
 Чемпион Испании (6): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Испании (3): 2014, 2016, 2017
 Обладатель Королевского кубка Испании: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2015, 2017, 2018
 Чемпион Европы: 2018
Чемпион мира: 2021

Личные 
 Лучший игрок мира (6): 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Лучший игрок Чемпионата Европы (2): 2007, 2018
 Лучший бомбардир Чемпионата Европы (2): 2016, 2018
 Лучший бомбардир Чемпионата мира: 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Рикардиньо

Игроки в мини-футбол Португалии
Игроки сборной Португалии по мини-футболу
Игроки МФК «Бенфика»
Игроки МФК ЦСКА
Игроки МФК «Интер Мовистар»